Haploskupina F může znamenat:

Haploskupina F (Y-DNA) – jedna z haploskupin chromozómu Y lidské DNA
Haploskupina F (mtDNA) – jedna z haploskupin lidské mitochondriální DNA